Ligne de vie peut désigner :

 ligne de vie : un dispositif de sécurité en escalade et en navigation à voile.
 ligne de vie : un dispositif de sécurité dans l'industrie.
 ligne de vie : une des lignes de la main en chiromancie.
 ligne de vie chez les pompiers
 en programmation informatique, la ligne de vie d'un objet est un concept du langage UML qui permet de représenter l'existence de cet objet dans un diagramme de séquence ou un diagramme de temps. La construction d'un objet et/ou sa destruction peuvent y figurer dessus.

Littérature 

 Ligne de vie, une collection de l'éditeur Casterman ;
 Ligne de vie (Life Line), une nouvelle de 1939 de Robert A. Heinlein.

Cinéma 

 Ligne de vie (Liniya zhizni), un film de 1996 de Pavel Lounguine avec Bruno Lochet et Jérôme Deschamps ;
 Ligne de vie, un court-métrage de 2003 de Serge Avédikian.

Voir aussi